Чирикавето има више значења:

 Чирикавето (Косала), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Чирикавето, Лас Палмас (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику